

Pseudonyme 
 Claudine Auger (1941-2019), actrice française de cinéma ;

Patronyme 

 Adrien Victor Auger (1787-1854), peintre français ;
 Alfred Auger (1865-1905), prêtre, historien et moraliste belge ;
 Antoine-Augustin Auger (1761-1836), homme politique français ;
 Arleen Augér (1939–1993), chanteuse américaine d'opéra ;
 Athanase Auger (1734–1792), helléniste français ;
 Benjamin Auger (1942-2002), photographe de Salut les copains (magazine) époux de la chanteuse Dani (artiste) ;
 Charles Auger (1640–1705), administrateur colonial français aux Antilles ;
 Charles Auger (1809-1859), général français ;
 Edmond Auger (1515–1591), jésuite français ;
 Eugène Auger (1847-1922), peintre français ;
 Félix Auger-Aliassime (né en 2000), joueur de tennis canadien;
 Gaston Auger-Stève, un peintre et graveur du  siècle ;
 Guillaume Auger (1976-), coureur cycliste français ;
 Julien Auger (1969-), est un musicien français de musique électronique, fils de Dani (artiste) et du photographe Benjamin Auger ;
 Henri Auger (1883-1916), prêtre français missionnaire au Japon ;
 Henri Auger de Beaulieu, dramaturge français du  siècle ;
 Hippolyte Auger (1797 - 1881), écrivain français ;
 Louis Simon Auger (1772–1829), écrivain français ;
 Luce Auger (Huguette Oggeri, née en 1934), mannequin français ;
 Lucien Auger (1933-2001), psychologue canadien ; 
 Ludovic Auger (1971-), coureur cycliste français ;
 Michel Auger (1830-1909), homme politique québécois ; 
 Michel Auger (1944-2020), journaliste québécois ;
 Michel C. Auger, chroniqueur politique québécois ;
 Oscar Auger (1873-1942), homme politique canadien, maire de Québec ;
 Pascal Auger (1955-), artiste cinéaste et vidéaste français
 Paul-Émile Auger (1908-2008), géologue et homme politique canadien ;
  ;
 Pierre Auger (1899-1993), un physicien français ;
 Pierre Auger (1960-), un comédien québécois spécialisé dans le doublage ;
 Pierre Auger (1953-), un bio-mathématicien français ;
 Raoul Auger (1904–1991), illustrateur français ;
 Victor Auger (1864-1949), chimiste français.

Toponyme 

 Auger-Saint-Vincent, commune française de l’Oise ;
 Rue Auger, rue de Paris.

Autres 
 Émission Auger, électrons émis lors de la désexcitation d'un atome
 Observatoire Pierre Auger, observatoire astronomique
 Saint Auger, moine anachorète colombaniste, puis évêque. Son sarcophage se trouve dans la forêt d'Épinal au lieu-dit éponyme ; dont l'endroit faisait partie de la paroisse d'Aydoilles. Esquisse de sa vie a été faite par Le Curé Maugenre, d'Aydoilles.